Аскар Закарьевич Закарин (, аул № 9, Тургайский уезд, Тургайская область — 2 марта 1990) — советский, казахстанский математик, ректор Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, государственный деятель, председатель Верховного Совета Казахской ССР (1963—1967).

Биография 
Родился 15 декабря 1908 года в Тургайском уезде Тургайской области (ныне — Джангельдинский район, Костанайская область).

Оставшись сиротой в 12 лет, он прошел нелегкий путь к знаниям, мужественно преодолевая жизненные невзгоды, от аульной школы до Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова.

А. З. Закарин — первый казах — выпускник механико-математического факультета МГУ (1937). А в 1948 году он защитил кандидатскую диссертацию по проблемам высшей геометрии.

Трудовая и научная биография:
 1937—1941 гг. — преподаватель КазПИ имени Абая,
 1941—1946 гг. — участие в Великой Отечественной войне, награждён орденами и медалями,
 1946—1950 гг. — преподаватель Казахского педагогического института им. Абая,
 1950—1953 гг. — директор Казахского педагогического института им. Абая,
 1953—1955 гг. — ректор Казахского государственного университета им. С. М. Кирова,
 1955—1958 гг. — министр просвещения Казахской ССР,
 1958—1961 гг. — заместитель председателя Совета Министров и министр иностранных дел Казахской ССР,
 1961—1970 гг. — ректор Казахского государственного университета им. С. М. Кирова,
 1964—1970 гг. — председатель Верховного Совета Казахской ССР,
 1970—1984 гг. — профессор, заведующий кафедрой высшей геометрии КазГУ им. С. М. Кирова.

Награды и звания 
Награждён орденами орденом Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и медалями: «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Ссылки 
 Закарин Аскар Закарьевич / Под общ. ред. Б. Т. Жумагулова; Сост. Э. А. Закарин. — Алматы: Қазақ университеті, 2009. — 134 с. — ISBN 9965-30-762-8

Председатели Верховного Совета Казахской ССР
Министры иностранных дел Казахстана
Преподаватели Казахского национального педагогического университета имени Абая
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Ректоры Казахского национального педагогического университета имени Абая
Ректоры Казахского национального университета имени аль-Фараби
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Участники советско-японской войны (СССР)